Его́р Ри́хтер: Рихтер, Егор Христофорович (1778—1832) — российский генерал-майор.
 Рихтер, Егор Христианович (1826—1913) — российский педагог-математик.